Dit artikel bevat een lijst van leden van de Kantonsraad van Zwitserland in de periode 2015-2029.

Kantonsraad 50